Tigerhai bezeichnet:

 Tigerhai, Art aus der Familie der Requiemhaie
 Tiger-Hai, US-amerikanisches Filmdrama von Howard Hawks (1932)
 Tigerhai (U-Boot), deutscher U-Boot-Typ